«Гуцулка Ксеня» — популярний персонаж західноукраїнського фольклору.

У кінематографі
 «Гуцулка Ксеня (фільм, 1956)» — канадський фільм-запис однойменної оперети Ярослава Барнича, який було вперше представлено 22 січня 1956 року. Фільм створений на студії Orbit Film Corporation.
 «Гуцулка Ксеня (фільм, 2019)» — український повнометражний фільм 2019 року створений на студії Гагарін Медіа режисером Оленою Дем'яненко.

У музиці

 «Гуцулка Ксеня (пісня)» — українська пісня-танго випущена 1932 року, що стала однією з найвідоміших українських пісень у XX ст. у світі. Авторство пісні неоднозначне.
 «Гуцулка Ксеня (оперета)» — українська оперета 1938 року створена Ярославом Барничем